Slovo Moab může mít více významů:

 Moáb – je jméno starověkého království a území mezi Mrtvým mořem a Syrskou pouští v dnešním Jordánsku
 Moab (biblická postava) – syn Lotův a jedné z jeho dcer, praotec národa Moabitů

Místa 
 Moab (Utah) – město ve státu Utah
 Newman lake (Washington) – jezero jehož alternativní název je Moab

Umění a zábava 
 „Moab“ – píseň Conor Oberst
 Moab – fiktivní planeta v komiksových stripech The Ballad of Halo Jones
 MOAB – nepřátelská postava v herní sérii Bloons Tower Defense

Věda a technologie  
 GBU-43 MOAB – Massive Ordnance Air Blast bomb také známá jako Mother of All Bombs – matka všech bomb
 MoAb – Monoklonální protilátka
 Month of Apple Bugs (MoAB) – akce spojená se zveřejňováním chyb zabezpečení v produktech Apple
 Novell „Moab“ – kódové označení pro NetWare 5.0